Salcedo bezeichnet mehrere Orte:

Dominikanische Republik:
 Salcedo (Dominikanische Republik), die Provinzhauptstadt der Provinz Hermanas Mirabal

Ecuador:
 Salcedo (Ecuador), ein Kanton

Italien:
 Salcedo (Venetien), Ort in Venetien

Philippinen:
 Salcedo (Ilocos Sur), Ort in der Provinz Ilocos Sur
 Salcedo (Eastern Samar), Ort in der Provinz Eastern Samar

Spanien:
 Salceo, Hauptort der Gemeinde Quirós, Asturien

Vereinigte Staaten:
 Salcedo

Personen:
 Augusto Leguía y Salcedo (1863–1932), peruanischer Präsident (1908–1912 und 1919–1930)
 Beto Hugo Salcedo († 2012), argentinischer Fotograf
 Brian Salcedo (* 1988), Computerhacker
 Carlos Salcedo (* 1993), mexikanischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Salcedo Ojeda (* 1960), peruanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Huancavelica
 Claudia Salcedo Quezada (* 1980), chilenische Biathletin
 Doris Salcedo (* 1958), kolumbianische Plastikerin und Installationskünstlerin
 Eddie Salcedo (* 2001), italienisch-kolumbianischer Fußballspieler
 Eduardo Salcedo, mexikanischer Fußballspieler
 Ignacio Salcedo (* 1947), spanischer Fußballspieler

 Juan de Salcedo (1549–1576), spanischer Konquistador
 Juan José de Vértiz y Salcedo (1719–1799), Vizekönig von Río de la Plata
 Julio César Salcedo Aquino (* 1951), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tlaxcala
 Miguel de la Quadra-Salcedo (1932–2016), spanischer Journalist und Leichtathlet
 Santiago Salcedo (* 1981), paraguayischer Fußballtorhüter
 Saúl Salcedo (* 1997), paraguayischer Fußballspieler